Прва лига Црне Горе у сезони 2005/06. је било треће и последње такмичење организовано од стране фудбалског савеза Србије и Црне Горе од оснивања лиге 2003, а укупно шесто по реду такмичење од оснивања лиге 2000. у оквиру СР Југославије. То је други степен такмичења у државној заједници, Србији и Црној Гори.

У сезони 2004/05, у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирало се Јединство из Бијелог Поља као побједник Прве лиге Црне Горе. из лиге је испала Младост из Подгорице, која је заузела последње мјесто у Првој лиги Црне Горе 2004/05, док је из Прве лиге Србије и Црне Горе испала Сутјеска из Никшића, која ће се такмичити у Првој лиги Црне Горе за сезону 2005/06.

Формат такмичења остао је исти као претходних сезона, учествује 10 клубова, игра се четворокружним системом, свако са сваким кући и на страни по двапут. На крају сезоне, побједник Прве лиге Црне Горе пласираће се у Прву лигу Србије и Црне Горе за сезону 2006/07, из лиге испадају два клуба, док ће осмопласирани клуб играти бараж за опстанак са другопласираном екипом из Друге лиге Црне Горе на крају сезоне 2005/06.

Преглед сезоне 

Сезона је почела 12. августа 2005, завршена је 26. маја 2006. Титулу је освојио Рудар из Пљеваља, који је изборио пласман у Прву лигу Србије и Црне Горе за сезону 2006/07, али је 21. маја 2006. одржан Референдум о независности Црне Горе, на којем су грађани изгласали независност и одвајање од Србије, што је условило и крај заједничке лиге, Прва лига Црне Горе у фудбалу је постао први степен такмичења у Црној Гори и од прве сезоне, 2006/07, бројаће 12 клубова.

Клубови у сезони 2005/06.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Зора је отишла у бараж због лошијег међусобног скора против Петровца и Дечића.

 Беране је нови прволигаш.
 Морнар испада у Другу лигу.
 Бокељ испада у Другу лигу.
 Морнар -1 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Зора - 8 мјесто у првој лиги,
 Младост - 2. мјесто у другој лиги.

Клубови који ће се прикључити Првој лиги Црне Горе из Прве лиге Србије и Црне Горе:

 Будућност,
 Зета,
 Јединство

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са осмопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги Црне Горе за сезону 2006/07, прву сезону од осамостаљења Црне Горе.

Први меч

Други меч 

У Прву лигу Црне Горе 2006/07. пласирала се Младост из Подгорице.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

2005/06
Сезона 2005/06. у црногорском фудбалу